Рафаель Надаль до цього чотири роки підряд був чемпіоном, але цього разу в четвертому колі програв Робіну Содерлінгу. 

У фіналі Роджер Федерер переміг Содерлінга з рахунком 6–1, 7–6(7–1), 6–4. Таким чином він виграв свій перший титул чемпіона Франції, виконав кар'єрний Великий шолом і зрівнявся з Пітом Сампрасом за кількістю перемог (14) на турнірах Великого шолома, що було на той час рекордом.

До Вімблдону 2016 це був останній з турнірів Великого шолома, на якому Новак Джокович не зміг дістатися чвертьфіналу. У третьому колі він поступився Філіппу Кольшрайберу.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4
| RD1=Чвертьфінал
| RD2=Півфінал
| RD3=Фінал
| team-width=175
| RD1-seed1=23
| RD1-team1= Робін Содерлінг
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4= 
| RD1-score1-5= 
| RD1-seed2=10
| RD1-team2= Микола Давиденко
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=1
| RD1-score2-4= 
| RD1-score2-5= 
| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Енді Маррей
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=0
| RD1-score3-4=4
| RD1-score3-5= 
| RD1-seed4=12
| RD1-team4= Фернандо Гонсалес
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=6
| RD1-score4-4=6
| RD1-score4-5= 
| RD1-seed5=5
| RD1-team5= Хуан Мартін дель Потро
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=6
| RD1-score5-4= 
| RD1-score5-5= 
| RD1-seed6=16
| RD1-team6= Томмі Робредо
| RD1-score6-1=3
| RD1-score6-2=4
| RD1-score6-3=2
| RD1-score6-4= 
| RD1-score6-5= 
| RD1-seed7=11
| RD1-team7= Гаель Монфіс
| RD1-score7-1=66
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3=4
| RD1-score7-4= 
| RD1-score7-5= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Роджер Федерер
| RD1-score8-1=7
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6
| RD1-score8-4= 
| RD1-score8-5= 
| RD2-seed1=23
| RD2-team1= Робін Содерлінг
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3=5
| RD2-score1-4=4
| RD2-score1-5=6
| RD2-seed2=12
| RD2-team2= Фернандо Гонсалес
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=5
| RD2-score2-3=7
| RD2-score2-4=6
| RD2-score2-5=4
| RD2-seed3=5
| RD2-team3= Хуан Мартін дель Потро
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=62
| RD2-score3-3=6
| RD2-score3-4=1
| RD2-score3-5=4
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Роджер Федерер
| RD2-score4-1=3
| RD2-score4-2=7
| RD2-score4-3=2
| RD2-score4-4=6
| RD2-score4-5=6
| RD3-seed1=23
| RD3-team1= Робін Содерлінг
| RD3-score1-1=1
| RD3-score1-2=61
| RD3-score1-3=4
| RD3-score1-4= 
| RD3-score1-5= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Роджер Федерер
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=7
| RD3-score2-3=6
| RD3-score2-4= 
| RD3-score2-5= 
}}

 Верхня половина 

 Секція 1 

 Секція 2 

 Нижня половина 

 Секція 5 

| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=64
| RD1-score06-3=5
| RD1-score06-4= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Ф Фоніні
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5=5
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= І Андрєєв
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=3
| RD1-score08-5=7
| RD1-seed09=21
| RD1-team09= Д Турсунов
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=4
| RD1-score09-4=1
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Клеман
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=6
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ф Санторо
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=4
| RD1-seed12=
| RD1-team12= К Рохус
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=6
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М Багдатіс
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Х Монако
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ж Беннето
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=4
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= Ж-В Тсонга
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=6
| RD2-seed01=5
| RD2-team01= ХМ дель Потро
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= В Троїцький
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=0
| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=7
| RD2-score03-4=3
| RD2-score03-5=4
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= І Андрєєв| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=5
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=6
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= А Клеман
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=3
| RD2-seed06=
| RD2-team06= К Рохус
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=4
| RD2-score06-4=6
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Х Монако
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=1
| RD2-score07-4=68
| RD2-seed08=9
| RD2-team08= Ж-В Тсонга
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=7
| RD3-seed01=5
| RD3-team01={{nowrap| ХМ дель Потро}}
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=25
| RD3-team02= І Андрєєв
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=4
| RD3-seed03=
| RD3-team03= К Рохус
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=9
| RD3-team04= Ж-В Тсонга
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD4-seed01=5
| RD4-team01=

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
Main Draw 

2009 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу